Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2014 rozegrano między 15 a 23 marca 2014 w kanadyjskim Saint John, w Harbour Station. Były to drugie mistrzostwa świata w curlingu rozgrywane w tym mieście, poprzednio w 1999 rywalizowali mężczyźni i kobiety.

Tytułów mistrzowskich broniły Szkotki, rok wcześniej złote medale zdobyła Eve Muirhead. Tytułów mistrzowskich broniła drużyna dowodzona przez Kerry Barr, wygrała ona mistrzostwa Szkocji, które miały miejsce podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014. Zawodniczki z tego kraju uplasowały się na 11. miejscu.

Po raz pierwszy w historii reprezentacją Chin była inna drużyna niż drużyna Wang Bingyu. Po 9 latach jej występów, w barwach tego państwa zaprezentowała się Liu Sijia.

Złote medale zdobyła drużyna ze Szwajcarii dowodzona przez Binię Feltscher, która w finale pokonała gospodynie (Rachel Homan) 9:5. Szwajcarki nie były faworytkami do triumfu w zawodach, jak przyznała sama Feltscher, oczekiwała 5. lub 6. miejsca. Trzecie miejsce, pokonując po dogrywce Koreę (Kim Ji-sun), zajęły Rosjanki (Anna Sidorowa). Jest to pierwszy medal mistrzostw świata dla Rosji.

Krajowe federacje uczestniczące w tych mistrzostwach będą mogły wystawić swoje reprezentacje w turnieju kwalifikacyjnym do na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, jeśli w dalszym procesie nie awansują bezpośrednio.



Kwalifikacje 
 Gospodarz
 
 Jeden zespół ze strefy Ameryki
  (w wyniku braku rozgrywania challenge'u)
 Dwa zespoły z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku 2013
 
 
 Osiem zespołów z Mistrzostw Europy 2013

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
15 marca 2014; 14:30

Sesja 2. 
15 marca 2014; 19:30

Sesja 3. 
16 marca 2014; 9:30

Sesja 4. 
16 marca 2014; 14:30

Sesja 5. 
16 marca 2014; 19:30

Sesja 6. 
17 marca 2014; 9:30

Sesja 7. 
17 marca 2014; 14:30

Sesja 8. 
17 marca 2014; 19:30

Sesja 9. 
18 marca 2014; 9:30

Sesja 10. 
18 marca 2014; 14:30

Sesja 11. 
18 marca 2014; 19:30

Sesja 12. 
19 marca 2014; 9:30

Sesja 13. 
19 marca 2014; 14:30

Sesja 14. 
19 marca 2014; 19:30

Sesja 15. 
20 marca 2014; 9:30

Sesja 16. 
20 marca 2014; 15:30

Sesja 17. 
20 marca 2014; 19:30

Tie-breaker 
21 marca 2014; 14:30

Play-off

1-2 
21 marca 2014; 19:30

3-4 
22 marca 2014; 9:00

Półfinał 
22 marca 2014; 14:00

Mały finał 
23 marca 2014; 12:00

Finał 
23 marca 2014; 19:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu
 Scotties Tournament of Hearts 2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

2014
2014 w curlingu
Curling w Kanadzie
2014 w Kanadzie
Sport w Nowym Brunszwiku